Crane Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Crane Creek (Banana River) bei Merritt Island im Brevard County, Florida 
 Crane Creek (Beaver Creek) im Tuolumne County, Kalifornien 
 Crane Creek (Beaver Dam Creek) im Jackson County, Oregon 
 Crane Creek (Bluestone River) im Mercer County, West Virginia 
 Crane Creek (Boise River) im Ada County, Idaho 
 Crane Creek (Brasstown Creek) im Towns County, Georgia 
 Crane Creek (Broad River) im Richland County, South Carolina 
 Crane Creek (Buzzard Creek) im Mesa County, Colorado 
 Crane Creek (Cane Creek) im Cherokee County, North Carolina 
 Crane Creek (Card Sound) im Miami-Dade County, Florida 
 Crane Creek (Cedar Creek) im Grays Harbor County, Washington 
 Crane Creek (Cedar River) im Muscatine County, Iowa 
 Crane Creek (Crapo Creek) im Ogemaw County, Michigan 
 Crane Creek (Cumberland River) im Harlan County, Kentucky 
 Crane Creek (Cypress Creek) im Perry County, Arkansas 
 Crane Creek (Dry Creek) im Sonoma County, Kalifornien 
 Crane Creek (Dry Fork) im McDowell County, West Virginia 
 Crane Creek (Eriekanal) im Oneida County, New York 
 Crane Creek (Eriesee) im Lucas County, Ohio 
 Crane Creek (Fairbanks Creek) im Fairbanks North Star County, Alaska 
 Crane Creek (Fallen Ash Creek) im Marion County, Arkansas 
 Crane Creek (Flathead Lake) im Lake County, Montana 
 Crane Creek (Fourmile Creek) im Klamath County, Oregon 
 Crane Creek (Gold Creek) im Latah County, Idaho 
 Crane Creek (Goose Lake) im Lake County, Oregon 
 Crane Creek (Granary Creek) im Kankakee County, Illinois 
 Crane Creek (Hen Creek) im Lake County, Oregon 
 Crane Creek (Hinebaugh Creek) im Sonoma County, Kalifornien 
 Crane Creek (Illinois River) im Schuyler County, Illinois 
 Crane Creek (Indian River) bei Melbourne im Brevard County, Florida 
 Crane Creek (James River) im Stone County, Missouri 
 Crane Creek (Jawbone Creek) im Tuolumne County, Kalifornien 
 Crane Creek (Knob Lick Creek) im Casey County, Kentucky 
 Crane Creek (Licking River) im Fleming County, Kentucky 
 Crane Creek (Little River) im Moore County, North Carolina 
 Crane Creek (Little Sturgeon Creek) im Owsley County, Kentucky 
 Crane Creek (Lolo Creek) im Clearwater County, Idaho 
 Crane Creek (Main Ditch) im Tazewell County, Illinois 
 Crane Creek (Merced River) im Mariposa County, Kalifornien 
 Crane Creek (Mingamahone River) im Monmouth County, New Jersey 
 Crane Creek (North Fork John Day River) im Grant County, Oregon 
 Crane Creek (North Fork Malheur River) im Grant County, Oregon 
 Crane Creek (Nye County) im Nye County, Nevada 
 Crane Creek (Panther Creek) im McDowell County, West Virginia 
 Crane Creek (Pilchuck Creek) im Skagit County, Washington 
 Crane Creek (Pomme de Terre River) im Hickory County, Missouri 
 Crane Creek (Port Camden) im Petersburg County, Alaska 
 Crane Creek (Portneuf River) im Bannock County, Idaho 
 Crane Creek (Rushing Creek) im Lamar County, Alabama 
 Crane Creek (Saline River) im Bradley County, Arkansas 
 Crane Creek (Sandhole Creek) im Georgetown County, South Carolina 
 Crane Creek (Sandy River) im Greenup County, Kentucky 
 Crane Creek (Sangamon River) im Mason County, Illinois 
 Crane Creek (Six Runs Creek) im Sampson County, North Carolina 
 Crane Creek (Snake River) im Teton County, Wyoming 
 Crane Creek (South Fork Crow River) im Carver County, Michigan 
 Crane Creek (South Fork Kentucky River) im Clay County, Kentucky 
 Crane Creek (South Fork Malheur River) im Harney County, Ohio 
 Crane Creek (South Fork Shoshone River) im Park County, Wyoming 
 Crane Creek (Straight River) im Steele County, Michigan 
 Crane Creek (Succor Creek) im Owyhee County, Idaho 
 Crane Creek (Third River) im Itasca County, Minnesota 
 Crane Creek (Thompson Creek) im Perry County, Minnesota 
 Crane Creek (Vaughans Creek) im Appomattox County, Virginia 
 Crane Creek (Wapsipinicon River) im Black Hawk County, Iowa 
 Crane Creek (Wasatch Creek) im Rich County, Utah 
 Crane Creek (Weiser River) im Washington County, Idaho 
 Crane Creek (West Fork Creek) im Douglas County, Oregon 
 Crane Creek (West Fork Townes Creek) im Oconee County, South Carolina 
 Crane Creek (West Myrtle Creek) im Grant County, Oregon 
 Crane Creek (Willow Creek, Hancock Creek) im Bingham County, Idaho 
 Crane Creek (Willow Creek, Winnebago River) im Cerro Gordo County, Iowa 
 Crane Creek (Wolf River) im Pearl River County, Minnesota 
 Crane Creek (Yadkin River) im Rowan County, North Carolina 
 Crane Creek (Yellowstone River) im Richland County, Montana 

Siehe auch:
 Crane Creek Township